Kapelica je lahko:
 kapelica, zgradba
 Kapelica, Garešnica (Hrvaška)
 Kapelica, Labin (Hrvaška)